Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1955, den heutigen US Open, besiegte der topgesetzte US-Amerikaner Tony Trabert den als Nummer 2 gesetzten Australier Ken Rosewall im Finale in drei Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 75. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1955 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 22. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1955
1955